

Cinema 
 Bella, pazza e pericolosa (Hexed, o All Shook Up) – film del 1993 da Alan Spencer
 All Shook Up – film del 1999 diretto da Henry Less

Musica 
 All Shook Up – singolo di Elvis Presley del 1957
 All Shook Up – album dei Cheap Trick del 1980
 All Shook Up – traccia dell'album Bad Bad Girls dei Fastway del 1990
 All Shook Up – singolo di Billy Joel del 1992
 All Shook Up – traccia dell'album Heavy Hitters dei M.S.G. del 2005

Teatro 
 All Shook Up – musical ispirato a La dodicesima notte, con libretto di Joe DiPietro e canzoni di Elvis Presley

Televisione 
 Minaccia dal cielo (All Shook Up) – episodio della prima stagione di Lois & Clark